Stockley – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Stockley – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)